Desa Senden kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Senden (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,67, long 110,59), 
 Desa Senden (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,49, long 110,50), 
 Desa Senden (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,55, long 110,25), 
 Desa Senden (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,74, long 112,07), 
 Desa Senden (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,51, long 112,30), 

Robotskapade Indonesienförgreningar